Furse peut faire référence à :

Patronyme 
 Judith Furse (1912-1974), actrice britannique
 Margaret Furse (1911-1974), costumière de cinéma anglaise, épouse de Roger K. Furse
 Roger K. Furse (1903-1972), costumier et directeur artistique britannique

Toponyme 
 Furse, un district Éthiopie.

Homonymie de patronyme